Fábián László (18–19. sz.) orvos
 Fábián László (1850–1902) színész, igazgató, színházi titkár
 Fábián László (1892–1978) zeneíró, ügyvéd
 Fábián László (1919–1977) politikus, országgyűlési képviselő, mezőgazdasági szakíró
 Fábián László (1936–2018) olimpiai bajnok kajakozó
 Fábián László (1940) író, költő, esztéta
 Fábián László (1944) pék, ipartestületi tag
 Fábián László (1963) olimpiai bajnok öttusázó
 Fábián László (1970) újságíró, rádiós szerkesztő-műsorvezető
 Fábián László (1972) magyar teniszező